Loureda puede referirse a:
 Loureda (Arcos de Valdevez), antigua freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Loureda (Arteijo), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureda (Bergondo), lugar español de la parroquia de Guísamo, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureda (Boqueijón), parroquia y lugar español del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureda (Oza-Cesuras), parroquia española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.